Fontana se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Paviotti Fontana
 Felice Fontana